Ферга́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ферганская улица — улица в Москве; 
 Ферганская улица — улица в Екатеринбурге; 
 Ферганская улица — улица в Челябинске; 
 Ферганская улица — улица в Волгограде; 
 Ферганская улица — улица в Воронеже; 
 Ферганская улица — улица в Красноярске; 
 Ферганская улица — улица в Пензе;
 Ферганская улица — улица в Томске; 
 В Уфе:
 Ферганская улица;
 Малая Ферганская улица.

Украина 
 Ферганская улица — улица в Днепре; 
 Ферганская улица — улица в Запорожье;
 Ферганская улица — улица в Харькове; 
 Ферганская улица — улица в Кривом Роге.

Казахстан 
 Ферганская улица — улица в Алма-Ате.